Marcel Richard (né le  à Kingston, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 

En 1990, il commence sa carrière junior avec les Raiders de Colgate dans l'ECAC. Il passe professionnel avec les Panthers d'Érié  dans la ECHL en 1993.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1987-1988 || Voyageurs de Kingston ||  ||36 ||15 ||28 ||43 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1990-1991 || Raiders de Colgate || ECAC ||32 ||6 ||11 ||17 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Raiders de Colgate || ECAC ||31 ||18 ||27 ||45 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1992-1993 || Raiders de Colgate || ECAC ||27 ||12 ||16 ||28 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Panthers d'Érié || ECHL ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995|| Bracknell Bees || BHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995|| Ice Warriors de Lakeland || SuHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995|| Wildcats de London || CoHL ||22 ||7 ||8 ||15 ||2 ||5 ||4 ||3 ||7 ||0 	
|-
|1995-1996 || Monsters de Madison || CoHL ||70 ||24 ||31 ||55 ||48 ||6 ||1 ||2 ||3 ||4		
|-
|1996-1997 || Cottonmouths de Columbus || LCH ||63 ||51 ||58 ||109 ||74 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0  		
|-
|1997-1998 || Cottonmouths de Columbus || LCH ||61 ||39 ||57 ||96 ||45 ||13 ||9 ||13 ||22 ||19 		
|-
|1998-1999 || Gila Monsters de Tucson || WCHL ||21 ||15 ||17 ||32 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-  		
|-
|1998-1999 || Cottonmouths de Columbus || LCH ||43 ||19 ||24 ||43 ||35 ||10 ||4 ||6 ||10 ||26		
|-	
|1999-2000 || Cottonmouths de Columbus || LCH ||50 ||28 ||34 ||62 ||20 ||16 ||6 ||16 ||22 ||10		
|-

Références 

Naissance en mai 1969
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Raiders de Colgate
Joueur des Panthers d'Érié
Joueur des Wildcats de London
Joueur des Monsters de Madison
Joueur des Gila Monsters de Tucson
Joueur des Cottonmouths de Columbus
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Kingston (Ontario)